Панаги́я ( — «Всесвятая») — первоначально эпитет Богоматери, а затем также и название, относимое ко многим её иконографическим образам, а также посвящённым ей храмам и монастырям.

Первоначально Панагия — эпитет Богоматери. В византийской традиции иногда так называли иконографию Богородицы «Знамение», когда она показана в виде Оранты с младенцем Христом «во чреве».

В древнерусском искусстве эпитет «Всесвятая» прилагали к изображениям типа Зна́мения, Покрова́, Платите́ры, Ора́нты.

Ссылки 
 Панагия // Словарь изобразительного искусства. — 2004—2009
 Панагия 

Богородица
Православная иконография Богородицы